BFJ steht als Abkürzung für:
 Ba (Stadt), IATA-Code eines Flughafens auf Fidschi

BfJ steht als Abkürzung für:
 Bürger für Jena, eine freie Wählergemeinschaft in Jena
 Bundesamt für Justiz (Deutschland), deutsche Bundesoberbehörde
 Bund freier Jugend, österreichische rechtsextreme Organisation

Abkürzung